Добровели́чковка () — посёлок городского типа, административный центр Добровеличковского района Кировоградской области Украины.

Географическое положение 
Посёлок расположен на речке Добрая, принадлежащей бассейну Южного Буга, в 24 км от железнодорожной станции Одесской железной дороги в городе Помошная.

После провозглашения независимости Украины Добровеличковка некоторое время считалась географическим центром Украины (при въезде в посёлок был установлен памятный знак, посвящённый этому), но в дальнейшем Государственный комитет природных ресурсов Украины установил, что географическим центром страны является село Марьяновка.

История 
Селение являлось центром Добровеличковской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии Российской империи.

В 1931 году началось издание районной газеты.

Во время Великой Отечественной войны селение было оккупировано немецкими войсками.

В 1972 году в посёлке действовали маслодельный завод и кирпичный завод.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь молокозавода, АТП-13540, заготконторы, райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации консервного завода.

Население 
В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5763 человека.

Экономика 
 Консервный завод.
 Хлебокомбинат.
 Краеведческий музей.

Известные уроженцы 
 Вайзман, Пиня Шмулевич — генерал-майор РККА, участник Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт Добровеличковки
 Сайт о Добровеличковке

Населённые пункты Добровеличковского района
Посёлки городского типа Кировоградской области